Чемпионат Греции по баскетболу 2013/2014 являлся 47 сезоном Лиги «А1» — высшего женского баскетбольного дивизиона Греции. Первый раз чемпионом Греции стал афинский «АЕ Эллиникон».

Регламент 
Турнир проводится в три этапа

1) регулярный сезон — 10 команд с 12 октября 2013 года по 9 марта 2014 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) отборочный турнир — команда, занявшая 6-е место, играет с командой, занявшей 10-е место, 7 — 8 до трёх побед. Проигравшие команды следующий сезон проводят в «Лиге А2».

3) плей-офф — лучшие шесть команд «регулярки» и победители серий отборочного турнира образуют сетку, начиная с четвертьфинала, где серии проходят до трёх побед. Финал и матч за 3-е место — до четырёх побед. Особенностью розыгрыша является то, что в серии учитываются матчи, проведённые между командами в регулярном сезоне. К примеру, если одна команда в «регулярке» два раза выиграла другую команду, то серия плей-оффа между ними начинается со счёта 2-0.

Участники 
Греческие клубы отказались участвовать в европейских клубных турнирах.

 *- места команд в подэлитном дивизионе «Лига А2»

Регулярный сезон 

 * — техническое поражение

Отборочный турнир 
Звездочкой отмечены матчи, проведённые в регулярном первенстве.
  Арис  — Икарос — 3-0 (71:67*, 66:57*,20:0)
  ПАОК  — Кронос — 3-2 (53:47*, 53:61*, 42:59, 67:66, 55:43)

Плей-офф 
Звездочкой отмечены матчи, проведённые в регулярном первенстве.

 Матчи за места с 5 по 8-е
  Иппократис  — ПАОК — 3-2 (62:83*, 58:52*, 76:69, 0:20, 73:61)
  Анагениси  — Арис — 3-1 (62:56*, 56:57*, 82:45, 67:50)

ФИНАЛ

Итоговое положение 

   АЕО Протеас 
  Панатинаикос
 4. Афинаикос
 5.  Иппократис 
 6.  Анагениси 
 7. Арис
 8. ПАОК
 9. Кронос 
 10. Икарос

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Таня Чаливера («АО Эллиникон»)
  Нивин Рашид («Иппократис»)
  Ликендра Джонсон («АО Эллиникон»)
  Диана Дельва («Панатинаикос»)
  Моник Оливер («Арис»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат Греции по баскетболу среди женщин
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
Спорт в Греции в 2013 году
Спорт в Греции в 2014 году